Ла Матанза има више значења:

 Ла Матанза
 Ла Матанза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Матанза (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Матанза (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Матанза (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Матанза (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Матанза (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Матанза (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Матанза (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Матанза (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Матанза (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Матанза (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Матанза (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Матанза (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику